Carl Glissmeyer ist der Name folgender Personen:

* Carl Glissmeyer (Goldschmied) (Carl Glißmeyer; 1831–nach 1866), deutscher Goldschmied
 Carl Glissmeyer (Schauspieler), Filmschauspieler